Grzegorczyk ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Grzegorczyk (1922–2014), polnischer Mathematiker, Logiker und Philosoph
 Ryszard Grzegorczyk (1939–2021), polnischer Fußballspieler